tryb – koło zębate
 tryb – pomocnicza kategoria systematyczna w biologii, inaczej plemię (tribus)

Elektronika 
 tryb binarny
 tryb chroniony
 tryb graficzny
 tryb kolorowy
 tryb monochromatyczny
 tryb rzeczywisty
 tryb tekstowy

Językoznawstwo 
 tryb (językoznawstwo)

Muzyka 

 tryb (muzyka)